Cléopatre V peut faire référence à :
Cléopâtre V Tryphaena ou Cléopâtre VI Tryphaena, qui pourraient être la même personne,
Cléopâtre V Séléné.

Homonymie dynastique